Königsweihe steht für:

 die Salbung zum König
 den Rotmilan